Kaltblut bezeichnet:
 ein Wechselwarmes Tier
 eine Gruppe von Pferderassen, siehe Kaltblüter (Pferd)
 Kaltblut (Zeitschrift), eine Berliner Mode- und Kunstzeitschrift